Regent (von lateinisch regere „regieren, lenken, leiten“) steht für:

 Herrscher, amtierender regierender Monarch
 Stellvertreter eines regierungsunfähigen Monarchen, siehe Regentschaft
 historisch auch die Bezeichnung für den leitenden Beamten eines Dominiums 

 Regent (Diamant), ein Exemplar eines Edelsteins
 Regent (Rebsorte), Rebsorte

Unternehmen:
 Regent-Fahrrad-Werke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Regent International Hotels
 Regent Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Regent (Mode- und Textilunternehmen), deutscher Hersteller maßgefertigter Anzüge

 Regent Records, Plattenlabel  

Technik:
 HMS Regent (1930), britisches U-Boot
 Regent (Fahrzeugmarke), britische Fahrrad- und Automarke
 Opel Regent, Automodell
 Reliant Regent, Automodell

Geografie:
 Regent Reef, Riff im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Regent (Stadt), Ortschaft im Distrikt Western Area Rural, Sierra Leone

Siehe auch:
 Regent Street, Regent University, Regent’s Park, Regent’s Canal 

 Régence (Frankreich)